Длинное — топоним в России:

Россия 
 Длинное — деревня в Полтавском районе Омской области.
 Длинное — озеро в Выборгском районе Ленинградской области.
 Длинное — озеро в Калевальском районе Республики Карелии.

Крым 
 спорная между Россией и Украиной территория, де-факто в составе России.
 Длинное — исчезнувшее село в Белогорском районе.

Объекты за пределами России 
 Длинное — озеро в Ушачском районе Витебской области Белоруссии.